Старый Карапуз — деревня в Барабинском районе Новосибирской области. Входит в состав Таскаевского сельсовета.

География 
Площадь деревни — 40 гектар.

История 
Основана в 1757 г. В 1926 году состояла из 183 хозяйств, основное население — русские. Центр Старо-Карапузского сельсовета Барабинского района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В деревне по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения, 0 образовательное учреждение.

Примечания 

Населённые пункты Барабинского района